Chorozinho kan syfta på:

Brasilien 

 Chorozinho (kommun), Ceará, 
 Chorozinho (ort), Ceará,